Евгений Владимирович Ерахтин (19 февраля 1966, Абакан) — игрок в хоккей с мячом, полузащитник, главный тренер клуба «Саяны»; Мастер спорта СССР (1989). Заслуженный тренер России (2015). Отец хоккеиста Никиты Ерахтина.

Биография 
Воспитанник абаканской хоккейной школы «Торпедо» с 1974 года, первый тренер Александр Васильевич Музалёв. В «Саянах» Абакан — 1985—1996, в «Сибскане»/«Сибскане-Энергии»/«Байкал-Энергии» Иркутск — с 1996. В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России 481 матча, 138 мячей («Саяны» — 225, 61; «Байкал-Энергия» — 256, 77). В розыгрышах Кубка страны 139 матчей, 40 мячей («Саяны» — 40, 11; «Байкал-Энергия» — 99, 29). В розыгрыше Кубка мира (2005) — 3 матча («Байкал-Энергия»). Серебряный (1998) и дважды бронзовый (1994, 1999) призёр чемпионатов России. Финалист (2005 — осень), бронзовый призёр (2005 — весна) розыгрышей Кубка России. Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1986. Чемпион РСФСР (1985, 1989). Победитель международного турнира «Футон кап» (1995, Финляндия). В списке «22-х лучших» — 1994, 1999, 2000. Участник XI международного турнира на Приз редакции газеты «Советская Россия» (1992) в составе сборной Хакасии.

Обладает высокой скоростью и отличной техникой обводки. Фирменный элемент игры — скоростной проход с мячом по центру поля до ворот соперника с результативной передачей или выходом один на один с вратарём. В молодые годы играл нападающим, затем на позиции левого и правого полузащитника, последние годы — в роли опорного полузащитника.

По завершении карьеры игрока перешёл на тренерскую работу, окончил Высшую школу тренеров. С апреля 2006 — старший тренер, а с 20.12.2006 по апрель 2007 — исполняющий обязанности главного тренера иркутской «Байкал-Энергии», затем, по 23 ноября 2007 — старший тренер команды. После отставки Александра Шишкина назначен на должность главного тренера.

После матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергии», в котором все 20 голов были забиты в свои ворота (9-11), Ерахтин был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации хоккея с мячом России на 2,5 года (позднее срок был сокращён до 4 месяцев). По инициативе клуба 2 марта был расторгнут контракт с главным тренером «Байкал-Энергии» Евгением Ерахтиным. С июля он снова работал в клубе, помощником главного тренера Андрея Пашкина, а 25 декабря ушёл в отставку. В 2018 году возглавил клуб Высшей лиги «Саяны» и выиграл с ним Всероссийские соревнования сезона 2018/2019 (из-за сложной экономической ситуации в Хакасии «Саяны» не вышли в Суперлигу).

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 26 команд 
  1-2.Енисей            = 12 мячей 13-16.Старт         =  4
  1-2.Уральский трубник = 12       13-16.СКА-Нефтяник  =  4   
  3-5.Юность Ом         = 10       13-16.Родина        =  4
  3-5.Сибсельмаш        = 10       17-18.Волга         =  3
  3-5.СКА-Свердловск    = 10       17-18.Подшипник     =  3
  6.Шахтёр Л-К          =  9       19-23.Вымпел        =  2
  7-11.Кузбасс          =  7       19-23.Североникель  =  2
  7-11.Зоркий           =  7       19-23.Динамо А-А    =  2
  7-11.Маяк             =  7       19-23.БСК           =  2
  7-11.Саяны            =  7       19-23.Металлург Б   =  2
  7-11.СКА-Забайкалец   =  7       24-26.Строитель     =  1
 12.Байкал-Энергия      =  5       24-26.Агрохим       =  1
 13-16.Динамо М         =  4       24-26.Динамо-Казань =  1

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 94 играх 
по 2 мяча забивал в 16 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 
Свои 138 мячей забросил в 114 играх, в 367 играх мячей не забивал.

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Евгений Ерахтин на сайте ФХМР
 Профиль на сайте клуба «Саяны»
 Евгений Ерахтин: Надеюсь на поддержку болельщиков
 Сергей Шмидт. Экзистенциальный герой.
 Крутые виражи Евгения Ерахтина

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры России
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры КХМ «Байкал-Энергия»
Тренеры КХМ «Саяны»